Скоморовский — фамилия; имеет женскую форму Скоморовская.

 Скоморовский, Борис Александрович (1894—1965) — журналист, издатель, переводчик и публицист.
 Скоморовский, Борис Александрович (1929—2003) — театральный режиссёр.
 Скоморовский, Наум Борисович (1882—1925) — скрипач, музыкальный педагог.
 Скоморовский, Рафаил Соломонович (1899—1962) — советский прозаик, поэт, журналист и переводчик, член Союза писателей СССР.
 Скоморовский, Соломон Аронович (Шлойме-Цви, 1858—1934) — волынский губернский раввин (1902), врач, публицист на иврите, идише, немецком и русском языках.
 Скоморовский, Яков Борисович (1889—1955) — джазмен, трубач, дирижёр, педагог.